El término Gal puede referirse a varios conceptos:

 Gal, unidad de medida de la aceleración en el Sistema CGS.
 Los Grupos Antiterroristas de Liberación, denominados coloquialmente GAL.
 Al film GAL, película dirigida por Miguel Courtois.
 Al desaparecido Grupo Autonomista Leonés, partido político español, de tendencia leonesista y autonomista.
 A los Grupos de alcance que son parte del modelo de Jesús, empleado por iglesias cristianas protestantes.
 Gali, una ciudad en Abjasia también conocida como Gal.
 La perfumería Gal, fabricante de jabones.
 En electrónica es la abreviatura de Generic Array Logic (GAL), que es un tipo particular de dispositivos lógicos programables.
 El General Gal, apodo del militar húngaro János Gálicz, que participó en la Guerra Civil Española.
 Gal, subcultura o tribu urbana japonesa.
 Gal Gadot, actriz y modelo israelí.
 Gal, palabra sumeria.